Der Held der westlichen Welt ist der Titel folgender Werke:

 Der Held der westlichen Welt, Theaterstück von John Millington Synge
 Der Held der westlichen Welt (1978), deutsche Studioaufzeichnung des Theaterstücks
 Der Held der westlichen Welt (1959), deutscher Fernsehfilm von Peter Palitzsch und Manfred Wekwerth